gromada Żdżary (powiat rawski)
 gromada Żdżary (powiat wieruszowski) (wieluński/wieruszowski)